Der Afrika-Cup 1990 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d'Afrique des Nations) war die 17. Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 2. bis 16. März in Algerien statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) nahmen wiederum acht Mannschaften Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Kenia, Kamerun, Nigeria, Sambia und Senegal teil. 

Wie in den Jahren zuvor fand auch eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes von 35 Bewerbern auf acht Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Algerien und Titelverteidiger Kamerun automatisch qualifiziert waren. 

→ siehe Hauptartikel: Afrika-Cup 1990/Qualifikation

Gespielt wurde wie gehabt mit zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann ab dem Halbfinale im K.-o.-System den Turniersieger aus. Die Spiele der Endrunde wurden im Stade 5 Juillet 1962 (66.000 Plätze) in Algier und im Stade 19 Mai 1956 (50.000 Plätze) in Annaba ausgetragen.

Gastgeber Algerien nutzte seinen Heimvorteil gewann das Turnier und wurde Afrikameister im Fußball.

Das Turnier 
Gruppe A

Alle Spiele z. T. im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Algier.

|

|}
|}

Gruppe B

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Annaba.

|

|}
|}

Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale

|}

Beste Torschützen 

Weitere neun Spieler mit je einem Treffer und ein Eigentor.

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (engl.)

1990
Afrikacup 1990
Afrikacup
Sportveranstaltung in Algier
Annaba